Stigma može biti:
 Stigma (bolest)
 Stigma (rana)
 Stigma (slovo), zastarjelo slovo grčkog alfabeta
 Društvena stigma